Pernille Harder (n. 1977) – giocatrice di badminton danese 
 Pernille Harder (n. 1992) – calciatrice danese